Belica (Kroatië), gemeente in Kroatië
Belica (Osilnica), plaats in Slovenië
Belica (Dobrova-Polhov Gradec), plaats in Slovenië
Belica (river), een rivier in Servië